Конколь(польск. Kąkol) — польская фамилия и топоним.
Происходит от названия сорного растения, которое называется Куколь Обыкновенный (польск. Kąkol Polny).

Носители фамилии 
 Конколь, Ежи (род. 1952) — польский математик, профессор.
 Конколь, Збигнев (род. 1954) — польский физик, профессор, проректор Горно-Металлургической академии в Кракове.
 Конколь, Ирена (1923—2006) — польская подпольщица, психолог, спикер Польского Радио.
 Конколь, Казимеж (1920—2016) — польский политолог, экономист и политик.
 Конколь, Марта (род. 1992) — польская метательница копья.
 Конколь, Стефан (1929—2005) — польский актёр театра и кино.

 Конколь, Марек — подпольный псевдоним Мариана Влодзимежа Кукеля (1885—1973), польского военачальника, политика и общественного деятеля.

Географические объекты 
 Конколь — деревня в Польше.
 Конколь — село в Индии, в округе Хавери, штата Карнатака.
 Дайрехх-йе-Конколь — долина в Иране в остане Курдистан.
 Церпице Конколь — остановочная платформа в Польше на линии 18.